Милья:

Фамилия 
 Милья, Луис (род. 1966) — испанский футболист.
 Милья, Хосе (1822—1882) — гватемальский писатель.
 Милья, Хусто (1794—1838) — исполняющий обязанности президента Гондураса после свержения президента Дионисио Эррера в 1827 году.

Топоним 
 Милья — река в России, протекает в Псковской области.